L’olimpiade steht für:
 L’olimpiade (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1733) und dessen Vertonungen
 L’olimpiade (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1734)
 L’olimpiade (Pergolesi), Oper von Giovanni Battista Pergolesi (1735)